Stora Björkegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Björkegöl (Blädinge socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Stora Björkegöl (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (4,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn